Бахор:

 Бахор — ансамбль

 Бахор — село в Раштском районе Таджикистана.
 Бахор — село в Таджикабадском районе Таджикистана.